Преда () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Преда, Кристиан (род. 1966) — румынский политик, политолог и публицист, депутат Европейского парламента (с 2009 года).
 Преда, Марин (1922—1980) — румынский прозаик, новеллист